«Гольф-клуб 2» — кинокомедия 1988 года.

Сюжет 
Фильм является продолжением снятой в 1980 году комедии «Гольф-клуб». В отличие от первого фильма, являющегося в основном комедией положений и абсурда, сюжет связан с противостоянием «сливок общества», богатых снобов, играющих в гольф в закрытых заведениях, с простыми людьми, не только бедными, но и достаточно богатыми, но не потерявшими человеческого лица. Однако в фильме имеются и чисто комические персонажи, такие, как герои Чеви Чейза (циничный плейбой) и Дэна Эйкройда (бывший военный, пытающийся стать наёмным убийцей).

В ролях 
 Чеви Чейз — плейбой Тай Уэбб
 Дэн Эйкройд — сумасшедший разведчик
 Роберт Стэк — Чендлер Янг
 Рэнди Куэйд — Питер Блант
 Дайан Кэннон — Элизабет Пирс
 Джессика Ланди — Кейт
 Джонатан Силверман — Гарри
 Брайан Макнамара — Тодд Янг
 Джеки Мейсон — ''Джек Хартунян

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Аллан Аркуш
 Сценарист: Брайан Дойл-Мюррей
 Продюсер: Нил Кэнтон

Примечания

Ссылки 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1988 года
Фильмы Аллана Аркуша
Фильмы о гольфе
Фильмы на английском языке
Фильмы-сиквелы
Фильмы США 1988 года
Фильмы по сценариям Гарольда Рамиса